Elgart ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Elgart (* 1942), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Larry Elgart (1922–2017), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Bigband-Leiter
 Les Elgart (1917–1995), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Bigband-Leader